Grand-Camp (Eure), commune française de l'Eure
 Grand-Camp (Seine-Maritime), commune française de la Seine-Maritime
 Grand-Camp, un quartier de la commune des Abymes, en Guadeloupe

Voir aussi 
 Grandcamp-Maisy, commune française du Calvados